Zografos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Dimos Zografos, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Zográfos (prefekturhuvudort i Grekland), Attika, Nomós Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar